Селехово — название населённых пунктов в России:

 Селехово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Селехово — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Селехово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Селехово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Селехово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Селехов